Mirganj (Gopalganj), een plaats in de Indiase deelstaat Bihar
Mirganj (Bareilly), een plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh